La saison 2010 du Championnat de Thaïlande de football est la  du championnat de première division en Thaïlande. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, afin de faire passer le championnat de 16 à 18 équipes, les trois derniers du classement disputent un barrage de promotion-relégation face aux clubs classés ,  et  de Division One, la deuxième division thaïlandaise. 

C'est le club de Muangthong United, tenant du titre, qui remporte à nouveau le championnat après avoir terminé en tête du classement, avec quatre points d'avance sur Buriram PEA FC et sept sur Chonburi FC. C'est le deuxième titre de champion de Thaïlande de l'histoire du club en deux saisons passées parmi l'élite.
 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour le tour préliminaire de la prochaine Ligue des champions de l'AFC. En cas d'échec lors de ce tour, il est reversé en Coupe de l'AFC, rejoignant ainsi le vainqueur de la Coupe de Thaïlande, également qualifié pour cette compétition.

Les clubs participants

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2010
Thaïlande
2010 en Thaïlande